torba – papierowa na towary
 torba – foliowa
 torba – pojemnik, zazwyczaj używany do przechowywania, przenoszenia czegoś
 Torba – miejscowość w Turcji
 Torba – prowincja Republiki Vanuatu
 Torba – skała w Dolinie Szklarki na Wyżynie Olkuskiej